Indermaur ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Indermaur (1894–1980), Schweizer Künstlerin und Kinopionierin
Hans-Ulrich Indermaur (* 1939), Schweizer Journalist und Moderator
 Rebecca Indermaur (* 1976), Schweizer Schauspielerin
 Robert Indermaur (* 1947), Schweizer Maler und Bildhauer

Indermauer steht für:
 Ignaz Anton von Indermauer (1759–1796), Vorarlberger Kreishauptmann

In der Maur steht für:
 Wolf In der Maur (1924–2005), österreichischer Journalist und Herausgeber